Super League 2016 del Brunei
Super League 2016 della Cina
Super League 2016 dell'India